Горњолужичкосрпска абецеда је абецеда горњолужичкосрпског језика.

Има 34 слова, од којих 10 имају имају дијакритичке знаке (позајмљене из чешког и пољског алфабета). Слово -{ř}- се користи само након слова -{p}-, -{k}-, -{t}-.

Види још 
 Лужичкосрпски алфабет

Референце 

Латиница
Горњолужичкосрпски језик